Obergrund bezeichnet

 Obergrund, Stadtquartier von Luzern, Schweiz
 Obergrund, Weiler der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Horní Podluží, Gemeinde im Okres Děčín, Tschechien
 Horní Grunt, Ortslage von Chvalkovice v Čechách, Okres Náchod, Tschechien
 Horní Údolí, Ortsteil von Zlaté Hory, Tschechien
 Horní Žleb, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín, Tschechien
 Horní Žleb, Ortslage von Šternberk, Okres Olomouc, Tschechien